Synagoga Machsike Hadas w Cieszynie
 Synagoga Machsike Hadas w Częstochowie